Огнен Ожегович (; 9 июня 1994, Градишка, Босния и Герцеговина) — сербский футболист, нападающий турецкого клуба «Аданаспор». Чемпион Европы в составе юношеской сборной (до 19 лет).

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Црвена Звезда». В 2012 году стал привлекаться к матчам основной команды. Однако на поле так ни разу и не вышел. 9 июля на правах аренды перешёл в «Банат». В его составе сыграл 14 матчей и забил 2 гола. 31 декабря вернулся в родной клуб.

30 марта 2013 года дебютировал в основном составе «Црвены Звезды».

В сборной 
В рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2012 сыграл за сборную Сербии до 17 лет 2 матча.

В 2013 году дебютировал в команде Сербии до 19 лет. Тогда она играла в отборочном турнире чемпионата Европы. Преодолев элитный раунд, Сербия попала в групповой этап турнира. В нём Ожегович сыграл два матча: против Франции и Грузии. Также выходил на поле в финале на 88-й минуте. В том матче сербы одержали победу и стали чемпионами Европы.

Достижения 
 Вице-чемпион Сербии (2): 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка Сербии (1): 2011/12
 Победитель чемпионата Европы (до 19 лет) (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на Srbijafudbal 
 
 
 

Футболисты Сербии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Банат»
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Аданаспор»